Wachenheim ist der Name von:

 Wachenheim an der Weinstraße, Stadt im Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Wachenheim (Pfrimm), Gemeinde im Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Burg Wachenheim, eine Burg- bzw. Schlossanlage in Wachenheim (Pfrimm)
 Sektkellerei Schloss Wachenheim, in Wachenheim an der Weinstraße hergestellte Sektmarke
 Wachenheim (Adelsgeschlecht), ein Geschlecht des Pfälzer Uradels
 Hedwig Wachenheim (1891–1969), deutsche Sozialpolitikerin
 Lili Wachenheim (1893–1989), deutsche Chemikerin